Aurélie Perrillat-Collomb (1980) – fondista francese
 Bernard Collomb (1930-2011) – pilota automobilistico francese
 Francisque Collomb (1910-2009) – politico francese
 Gerard Collomb (1947) – politico francese
 Henri Collomb (1913-1979) – psichiatra, medico e neurologo francese
 Marc-Henri Collomb (1953) – architetto svizzero